Référendum grec peut faire référence à :

 Référendum grec de 1920
 Référendum grec de 1924
 Référendum grec de 1935
 Référendum grec de 1946
 Référendum grec de 1973
 Référendum grec de 1974
 Projet de référendum grec de 2011
 Référendum grec de 2015